La International Women's Cup es un torneo internacional amistoso de fútbol femenino desarrollado en España, el más importante de los últimos años.

Se celebra en verano desde su inauguración en 2006. Su sistema de competición es simple: juegan 6 equipos divididos en dos grupos (A y B), los segundo de cada grupo se juegan el tercer y cuarto puesto, mientras que los primeros se juegan el torneo en la gran final.

Palmarés del torneo

Campeones

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20110722110411/http://www.womenscup.es/
 https://web.archive.org/web/20110904185808/http://blog.womenscup.es/3/post/2010/05/tarragona-international-womens-cup.html
 https://web.archive.org/web/20161221032724/http://www.superwomancup.com/

Campeonatos de fútbol femenino entre clubes de España